|-
| 181701 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 181702 - ||  || 15 septembrie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 181703 || 1988 TS || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 181704 - || 1989 NA || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 181705 - || 1989 RY || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 181706 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 181707 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 181708 - || 1993 FW || 28 martie 1993 ||  || , 
|-
| 181709 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 181710 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181711 ||  || 22 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 181712 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181713 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181714 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181715 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181716 - ||  || 18 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181717 - ||  || 6 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181718 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181719 - ||  || 26 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181720 - ||  || 31 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181721 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181722 - || 1995 CU || 1 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 181723 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181724 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181725 - ||  || 31 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181726 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181727 - ||  || 25 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181728 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181729 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181730 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181731 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181732 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181733 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181734 - ||  || 23 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 181735 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181736 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181737 - ||  || 25 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181738 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181739 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181740 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181741 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181742 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181743 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181744 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181745 - ||  || 22 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181746 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181747 - ||  || 16 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181748 ||  || 26 februarie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 181749 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181750 - ||  || 19 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181751 Phaenops ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181752 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181753 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181754 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 181755 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181756 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181757 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181758 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181759 - ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181760 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181761 - ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 181762 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181763 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181764 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181765 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181766 - ||  || 12 ianuarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 181767 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181768 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181769 - ||  || 13 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181770 - ||  || 10 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181771 - ||  || 5 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 181772 - ||  || 6 iunie 1997 ||  || 
|-
| 181773 - ||  || 2 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181774 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181775 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 181776 - ||  || 2 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 181777 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181778 - ||  || 21 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181779 - ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181780 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181781 ||  || 23 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 181782 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181783 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 181784 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181785 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181786 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181787 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181788 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181789 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181790 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181791 ||  || 8 martie 1998 ||  || 
|-
| 181792 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181793 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181794 - ||  || 22 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181795 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181796 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181797 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 181798 - ||  || 26 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 181799 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 181800 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-